Kolumbia az 1932-es nyári olimpián szerepelt első alkalommal, azóta valamennyi nyári játékokon jelen volt, kivéve az 1952-est. 2010-ben vett először részt a téli olimpiai játékokon.

Az ország sportolói eddig 27 érmet nyertek. Az első aranyérmet María Isabel Urrutia súlyemelőnő nyerte a 2000-es játékokon, a 75 kilogrammos súlycsoportban.

A Kolumbiai Olimpiai Bizottság 1936-ban alakult meg, a NOB 1948-ban vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Andrès Botero Phillipsbourne.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon